George A. Kennedy ist der Name von:

* George A. Kennedy (Altphilologe) (* 1928), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 George A. Kennedy (Sinologe) (1901–1960), US-amerikanischer Sinologe